Страхиња Петровић (Београд, 25. мај 1892 — Београд, 2. јун 1964) био je српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија
Глумац  |  

Дугометражни филм  |  ТВ филм
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1920
!1930
!1940
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|0
|1
|4
|2
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|0
|1
|5
|3
|10
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
!  style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1925
| Дворови у самоћи
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1940-te  ▲
|-
! 1949
| Прича о фабрици
| Инг Бранимир Вртар
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1950-te  ▲
|-
! 1951
| Последњи дан
| Доктор Антон  Емин муж
|-
! 1955
| Лажни цар
| Владика Сава
|-
! 1956
| Велики и мали
| /
|-
! 1959
| Пет минута раја
| Пензионисани Генералоберст
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| Друг председник центарфор
| Стари ратник  Солунац
|-
! 1964
| Марш на Дрину
| Лаза  теча
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1959
| Кризантема
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1961
| Сама сам вечерас
|}

Спољашње везе 
 
 "Време", 25. нов. 1939

Рођени 1892.
Умрли 1964.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда